Шайнович  (Sajnovics) — фамилия, как правило, венгерского происхождения.

Известные носители 
 Шайнович, Йован — главный дирижёр симфонического оркестра Белградской филармонии (1983—1989).
 Шайнович, Олег Иванович (род. 1939) — российский учёный-металлург.
 Шайнович, Янош (1733—1785) — венгерский лингвист, один из основателей сравнительной лингвистики.
 Иванов-Шайнович, Ежи (1911—1943) — греческий футболист и боец Сопротивления русского-польского происхождения.

См. также 
 Шахнович
 Санович